Karel V. je jméno těchto panovníků:

 Karel V. (1500–1558) – král a císař římský, jako Karel I. král španělský, arcivévoda rakouský a vévoda burgundský
 Karel V. Francouzský, zvaný Moudrý (1338–1380) – král francouzský
 Karel V. Lotrinský (1643–1690) – vévoda lotrinský
 Karel Maria Isidor Bourbonský (1788–1855) – karlisty považovaný za španělského krále Karla V.

další nositelé jména:

 Karel V. ze Schwarzenbergu (1886–1914) – kníže z orlické větve rodu Schwarzenbergů

Rozcestníky - panovník

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 5-a